Гандхарская культура, или Культура гандхарских захоронений, или Культура долины Сват, или Сватская культура существовала в период 1600—500 гг. до н. э. на территории округа Гандхара в Пакистане.

Находки, связанные с данной культурой, обнаружены в основном в захоронениях, распространённых вдоль берегов рек Сват и Дир на севере, Таксила на юго-востоке и Гомал на юге. Найденная керамика обнаруживает явное сходство с находками того же периода из Центральной Азии (Маргианская цивилизация) и Иранского плато.

Простые терракотовые статуэтки погребались вместе с керамикой и другими предметами; на керамических изделиях — простые точечные украшения. В одной из гробниц обнаружены кости лошади.

Представителей гандхарской культуры большинство учёных  связывает с носителями индоарийских языков, которые, мигрировав на территорию Индии (см. Индоарийские миграции), смешались с остатками хараппской цивилизации (культура охряной расписной керамики, культура кладбища H) и образовали ведическую цивилизацию.

С антропологической точки зрения люди из гандхарских захоронений обнаруживают сходство с людьми неолитической культуры Мергарх, что К. Кеннеди обозначает как «биологическую непрерывность».

Аско Парпола (1993: 54) полагает, что гандхарская культура «никоим образом не тождественна культурам Бактрии и Маргианы бронзового века». Тулса (Tulsa, 1977: 690—692) считает, что эта культура и её новации «являются продолжением местных традиций предыдущего периода» и «придавать значение … малозначительным связям с северо-западным Ираном и северным Афганистаном … было бы ошибкой», поскольку «здесь могла идти речь лишь о распространении отдельных объектов, которые могут циркулировать из области в область даже без непосредственного контакта». Антонини (Antonini, 1973), Стакул (Stacul) и ряд других считают, что гандхарская культура не связана с вахшской и бешкентской культурами Таджикистана и Киргизии (Bryant 2001).

Примечания

Литература 
 
 Asko Parpola. Margiana and the Aryan Problem. 1993. International Association for the Study of the Cultures of Central Asia Information Bulletin 19:41-62.
 Sebastiano Tulsa (1977). The Swat Valley in the 2nd and 1st Millennia BC: A Question of Marginality. South Asian Archaeology 6:675-695.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20060908052820/http://pubweb.cc.u-tokai.ac.jp/indus/english/3_1_05.html
 https://web.archive.org/web/20060908052731/http://pubweb.cc.u-tokai.ac.jp/indus/english/3_1_01.html

Археологические культуры Азии
Археология в Пакистане
Азия бронзового века
Азия железного века